Brantley bezeichnet:

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brantley County, Verwaltungseinheit in Georgia
 Brantley (Alabama)
 Brantley (Georgia)
 Brantley Crossing (Alabama)

Personen:

 Betsy Brantley (* 1955), US-amerikanische Schauspielerin
 Bobby Brantley (* 1948), US-amerikanischer Politiker
 Jeff Brantley (* 1963), US-amerikanischer Baseballspieler
 Susan Brantley (* 1958), US-amerikanische Geochemikerin

im NRHP gelistete Objekte:

 Brantley County Courthouse, in Nahunta, Georgia, ID-Nr. 95000712
 Brantley Historic District, in Brantley, Alabama, ID-Nr. 04000558